Zkratka LKP má více významů:
 Letní keramická plastika — výstava Středočeského muzea v Roztokách u Prahy
 Lezecký kroužek Prachov — český horolezecký oddíl se stoletou tradicí
 Liberaalinen kansanpuolue — finská politická strana
 Lietuvos Komunistų Partija — Komunistická strana Litvy (litevská zkratka)
 Lkp — kompenzační vinutí např. u sériového elektromotoru
 LKP Motor Lublin — polský fotbalový klub (název od roku 2001)

podobné
 část čtyřmístného ICAO kódu letišť v Česku s názvy začínajícími na písmeno P
 LKP+pořadové číslo — označení zakázaných prostorů (bezletových zón) v Česku

Zkratky